Мухаммед может означать:
 Мухаммед (имя) — мужское имя.
 Мухаммед (570—632) — исламский пророк.
 Мухаммед Али (1942—2016) — американский боксёр-профессионал.
 Мухаммад Салах (род. 1992) — египетские футболист.
Мухаммад Мокаев (род. 2000) — российский и британский боец смешанных единоборств.
Мухаммед Мурси (1951—2019) — египетские политик. 
Фамилия
 Мухаммед, Али Махди (1939—2021) — сомалийский военный, политический и государственный деятель.
 Мухамед, Алияр Бахтиярович (род. 2001) — казахстанский футболист.
 Мухаммед, Муса (род. 1996) — нигерийский футболист.
  Мухаммед, Расхад (род. 1993) — французский футболист турецкого происхождения.
 Мухаммед, Умар Бала (род. 1998) — нигерийский футболист.

Топоним
 Мухаммед — село в Марокко.
 См. также 
 Мухаммад (значения)